Вилинг има више значења:
 Вилинг (Западна Вирџинија)
 Вилинг (Илиноис)
 Вилинг (Мисури)